Тиа Каррере (; настоящее имя — Алтея Жанэро (); род. 2 января 1967, Гонолулу) — американская актриса, модель и певица.

Биография 
Родилась в Гонолулу (Гавайи). У неё филиппинские, китайские и испанские корни. В детстве она мечтала стать певицей, и в 1985 году в 17-летнем возрасте она участвовала в конкурсе Star Search, но не победила в нём, однако совершенно случайная встреча с родителями местного продюсера в магазине позволила Каррере получить роль в низкобюджетном фильме «Кошмар зомби».

После столь неожиданного успеха Каррере переехала в Лос-Анджелес и после нескольких месяцев работы моделью получила роль в дневном телесериале «Центральная больница», снималась в нём с 1985 по 1987. В это же время она сыграла в одной из серий «Команды „А“», и даже планировалось её участие в этом сериале на постоянной основе, однако занятость в «Центральной больнице» не позволила ей этого сделать.

Первой заметной её ролью стала роль Кассандры, рок-певицы в фильме Майка Майерса «Мир Уэйна» 1992 года. Через год она сыграла и в продолжении этого фильма. Каррере сама исполняла все песни своей героини в обоих фильмах, а также участвовала в создании саундтрека к фильмам. Она отклонила предложение роли в сериале «Спасатели Малибу» ради участия в «Мире Уэйна».

22 ноября 1992 года Каррере вышла замуж за итальянско-ливанского продюсера Эли Самаха и снялась в нескольких его фильмах — ни один из которых не имел широкого успеха. После «Мира Уэйна» Тиа сыграла террористку Джуно Скиннер в «Правдивой лжи» (боевике 1994 года с Арнольдом Шварценеггером), грабительницу Джину Уокер в «Бессмертных» (1995) и секретаршу Викторию Чэпелл в фильме «Беспредел в средней школе» (пародии 1996 года).

В 1995 году попробовала себя в игровой индустрии, вместе с Кристианом Бошером приняв участие в съёмках для видеоквеста «The Daedalus Encounter».

С 1999 по 2002 годы снималась в роли профессора археологии и авантюристки Сидни Фокс в приключенческом сериале «Охотники за древностями» в духе фильмов об Индиана Джонсе. После трёх сезонов сериал был закрыт.

Каррере озвучила сестру Лило, Нани, в мультфильме «Лило и Стич» (2002) и его продолжениях; также она озвучивала королеву Тирани в мультсериале «Duck Dodgers».

Снялась обнажённой для январского номера журнала «Playboy» 2003 года, хотя ранее она отказалась от съёмок обнажённой в фильме «Разборка в маленьком Токио» и её заменили дублёршей. В 1992 году журнал «People» включил актрису в свой список «50 самых красивых людей».

Также сделала карьеру певицы. В 1993 году вышел её первый сольный альбом «Dream», ставший платиновым на Филиппинах. В том же году она приняла участие в создании саундтрека к мультфильму «Бэтмен: Маска призрака», исполнив финальную песню «I Never Even Told You». В августе 2003 года Каррере получила премию за достижения в карьере от президента Филиппин Глории Макапагал Арройо.

С Эли Самахой Тиа развелась в 2000 году, а 31 декабря 2002 года она вышла замуж за фотожурналиста Саймона Уэйкелина. 25 сентября 2005 года у них родилась дочь Бьянка. В 2010 году пара рассталась.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт

Артисты, известные под псевдонимами
Модели Playboy
Поп-вокалисты США
Киноактрисы США